Triacutus är ett släkte av svampar. Triacutus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Triacutus